Jméno a příjmení Václav Novák má více nositelů:

 Václav Novák (kněz) (1800–1866) – český katolický kněz
 Václav Novák (1893–1942) – odbojář, popraven s rodinou
 Václav Vojtěch Novák (1901–1969) – český akademický malíř, ilustrátor a typograf
 Václav Novák (fotbalista) (* 1949) – český fotbalista, záložník
 Václav Novák (manažer) (* 1955) – český krizový manažer
 Václav Novák (zpěvák) (1881–1928) – český operní pěvec